Wielowieyscy herbu Brochwicz – polski ród szlachecki
 Wielowieyscy herbu Poraj – polski ród szlachecki
 Wielowieyscy herbu Półkozic – polski ród szlachecki